In 1930/31 werd het twaalfde Bergisch-Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Fortuna Düsseldorf werd kampioen en Schwarz-Weiß Barmen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar nu in knock-outfase, Barmen versloeg TuS Mayen, SC Borussia 08 Rheine en plaatste zich voor de finale waarin ze Rheydter SpV 05 versloegen. Hierdoor maakte de club nog een kans voor deelname aan de nationale eindronde. 

De acht kampioenen werden over twee groepen verdeeld en Düsseldorf werd groepswinnaar waardoor ze zich voor de finalegroep plaatsen, die ze ook wonnen. Barmen speelde de beslissende wedstrijd tegen Meidericher SpV 02 en verloor met 4:2. Düsseldorf verloor in de nationale eindronde van Eintracht Frankfurt.

Bezirksliga

Groep I

Groep II

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

 Play-off

2. Bezirksklasse

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Bergisch-Marks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31